Франси́ско Колоа́не Ка́рденас (; 19 июля 1910, Кемчи, провинция Чилоэ — 5 августа 2002, Сантьяго) — чилийский писатель. Прославился своими произведениями о морских приключениях.

Биография 
Сын моряка Хуана Агустина Колоане, капитана китобойного судна. До того, как начал писать художественные произведения, попробовал себя в различных профессиях: был продавцом угля, репортёром газеты в Сантьяго, вакейро на ранчо на Огненной Земле (1929 год), служил на флоте. Литературная карьера началась в 1935 году с «Perros, Caballos y Hombres» («Собаки, лошади и люди») и завершилась в 2001 году созданием «Naufragios» («Кораблекрушения»). Первые опубликованные работы — сборник рассказов «Мыс Горн» (1941, русский перевод 1963) и роман «Последний юнга с Бакедано» (1941).

Среди других известных работ — «La Tierra del Fuego se apaga» (1945), «Огненная земля» (1956, русский перевод 1963), «Golfo de Penas» (1957), роман «Дорога китов» (1962, русский перевод 1971), «El Guanaco Blanco» (1980), «El Corazón del Témpano» (1991).

Колоане — участник Чилийской Антарктической экспедиции (Expedición Antártica Chilena, 1947).

В 1962 — 1964 годах Колоане жил в Пекине, работал в испаноязычном маоистском журнале «China Reconstruye».

В 1964 году Колоане был удостоен Национальной премии по литературе.

В 1967 году Франсиско Колоане и Евгений Евтушенко совершили путешествие по Патагонии и Огненной Земле.

Большую часть жизни Колоане был членом Коммунистической партии Чили. При Пиночете репрессиям не подвергался.

В 1997 году награждён Орденом искусств и литературы — государственной наградой Франции, где он получил известность в 1990-х годах.

Колоане занимался плаванием, 89-й день рождения отметил заплывом в ледяных водах Тихого океана.

По мотивам романа Колоане известный режиссёр Мигель Литтин снял фильм «Огненная Земля» (2000).

После смерти Колоане был признан чилийским правительством центральной фигурой в чилийской литературе XX века. Произведения Колоане переведены на многие языки — английский, итальянский, греческий, русский, польский, немецкий, голландский.

Библиография 
 «Cabo de Hornos» (1941) — «Мыс Горн»
 «El último grumete de la Baquedano» (1941) — «Последний юнга с Бакедано»
 «La Tierra del Fuego se apaga» (1945)
 «Golfo de Penas» (1945)
 «Los conquistadores de la Antártida» (1945)
 «Tierra del Fuego» (1956) — «Огненная земля»
 «Viaje al Este» (1958)
 «El camino de la ballena» (1962) — «Дорога китов»
 «El témpano de Kanasaca у otros cuentos» (1968)
 «El chilote Otey y otros relatos» (1971)
 «Rastros del Guanaco Blanco» (1980)
 «Crónicas de la India» (1983)
 «El Corazón del Témpano» (1991)
 «Velero Anclado» (1995)
 «Cuentos completos» (1999)
 «Los pasos del hombre» (2000, автобиография) — «Шаги человека»
 «Naufragios» (2001) — «Кораблекрушения»
 «Papeles recortados» (2004, издано посмертно)
 «Última carta» (2005, издано посмертно)

Источники 
 
 Франсиско Колоане Карденас
 Посольство Российской Федерации в Чили
 «Year in Review 2002 Coloane, Francisco». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.

Писатели Чили
Родившиеся в 1910 году
Родившиеся 19 июля
Родившиеся в Чили
Умершие в 2002 году
Умершие 5 августа
Умершие в Сантьяго
Коммунисты Чили
Лауреаты Национальной премии Чили по литературе
Члены Чилийской академии языка